Bob Backlund (1949-), catcheur américain.
Oskar Backlund (1846-1916),  astronome russo-suédois.
 Tinna Backlund (1965-), joueuse de squash suédoise.
 Backlund, cratère lunaire

Homonymie de patronyme